Pål Hansen (ur. 17 grudnia 1972) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 86. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 1998 zakończył karierę.

W 1995 ustanowił rekord skoczni o punkcie konstrukcyjnym 110 metrów należącej do kompleksu Skuibakken w Bærum. Wynosi on 122 metry. W 1996 ustanowił kolejne dwa rekordy, na skoczni Tveitanbakken w Notodden oraz Hannibalbakken w Konsberg. 15 marca 1996 zajął drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Oslo. Uzyskał najlepszy wynik spośród Norwegów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 86

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1972